Спидвей:

 Спидвей — один из видов мотоциклетного спорта.
 Спидвей — музыкальный фильм 1968 года с элементами боевика.
 Спидвей на льду — разновидность мотогонок, проводящаяся на покрытом льдом овальном треке.
 Спидвей на длинном треке
 Спидвей на траве